Apperts tetraka
 Grijskruintetraka
 Kortsnaveltetraka
 Sianakatetraka